US Open 1988 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 1988 (tennis, mannen)
 US Open 1988 (tennis, vrouwen)
 US Open 1988 (tennis, mannendubbel)
 US Open 1988 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 1988 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 1988 (golf) - een golftoernooi